

Patronyme 
 Joseph Douillet (1878-1954), ambassadeur de Belgique en Russie.
 David Douillet (né en 1969), ancien judoka puis ministre des sports.
 Robert Douillet, maire de Colombe (Isère) de 2001 à 2008

Toponyme 
 Douillet, commune sarthoise
 Terminal David Douillet, Terminus de la ligne 402, de la Communauté d'agglomération Évry Centre Essonne

Voir aussi 
 Un nid douillet

Homonymie de patronyme